Pianca ima više značenja:
 Pianca, Bergamo
 Pianca, Torino